Příjmení Kubec nosí více významných osobností:

 Antonín Kubec (1911–1943) – československý voják
 Jaroslav Kubec (1895–1975) – český knihovník
 Marcel Kubec (1920–???) – český a československý politik